Il branco, romanzo scritto da Andrea Carraro (1994)
Il branco, film diretto da Marco Risi (1994)
Il branco (The Pack), film diretto da Robert Clouse (1977)
Il branco (The Pack), episodio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri